Strathbogie, une ville dans l'Aberdeenshire, en Écosse.
 Strathbogie, une ville australienne.